Zkratka RSI může mít následující významy:

 Index relativní síly (z anglického )
 Italská sociální republika (z italského )
 Repetitive strain injury (případně )